Skyrsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Skyrsjön, Västergötland, sjö i Göteborgs kommun,  (23,6 ha)
Skyrsjön, Södermanland, sjö i Gnesta kommun,  (24,7 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn